Aguadulce (Spanje), een plaats in Spanje
Aguadulce (Panama), een plaats in Panama